Alexandru al II-lea se poate referi la:

 Alexandru al II-lea al Macedoniei, rege al Macedoniei între anii 370–368 î.Hr
 Papa Alexandru al II-lea, papă între anii 1061–1073
 Alexandru al II-lea al Scoției (1198–1249), rege al Scoției
 Alexandru al II-lea al Rusiei (1818–1881), țar al Rusiei
 Alexandru al II-lea (Alexăndrel), domn al Moldovei.
 Alexandru al II-lea (Mircea), domn al Țării Românești